Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték Méribelben. Az aranyérmet az osztrák Petra Kronberger nyerte meg. Annelise Coberger Új-Zéland első érmét szerezte a téli olimpiák történetében. A Magyarországot képviselő Gönczi Vera 32. helyen végzett, Bónis Annamária az első futamban nem ért célba, így helyezetlenül zárt.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon